Pollenried ist der Ortsname von

 Pollenried (Nittendorf), Ortsteil des Marktes Nittendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Pollenried (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern